Santuario de la Virgen de las Viñas puede referirse a diferentes templos.

 En España:
 Santuario de la Virgen de las Viñas, en Aranda de Duero (Burgos).
 Santuario de la Virgen de las Viñas, en Tomelloso (Ciudad Real).